Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа (включая ее предыдущие названия) — это премия Грэмми, присуждаемая песням, написанным для фильмов, телевидения, видеоигр или других визуальных медиа. На протяжении многих лет когда категория была присуждена, с 1988 года премия несколько раз меняла название:

История 
 1988—1999: Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную специально для кино или телевидения ()
 2000—2011: Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную для кино, телевидения или других визуальных медиа ()
 2012-настоящее: Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа ()

Награда присуждается композитору(ам) победившей песни, а не исполнителю(ям) (за исключением случаев, когда исполнитель также является композитором).

Многократные победители и номинанты 
Алан Менкен имеет наибольшее количество побед (5 раз). После него Рэнди Ньюман имеет 3 победы, в то время как Джеймс Хорнер, Ховард Эшман, Ти Боун Бернетт и Леди Гага имеют по 2 победы каждый. Алан Менкен и Леди Гага — единственные исполнители, которые выиграли эту категорию в последовательные годы. Дайан Уоррен имеет наибольшее количество номинаций с 10, за ней следуют Алан Менкен с 9, Бэбифейс с 7, Джеймс Хорнер и Ти Боун Бернетт с 4 каждый, Мадонна, Леди Гага, Ховард Эшман, Тим Райс и Майкл Кэймен с 3 каждый (все они выиграли хотя бы одну Грэмми). Стинг и Бейонсе — самые номинированные исполнители без побед (номинированы 3 раза). Стивен Сондхайм, Элтон Джон, Элвис Костелло и U2 были номинированы 2 раза без побед. Бэбифейс был исполнителем с большим количеством номинаций за один год и тремя номинациями в 1997 году, но не смог выиграть награду в этом году. Версия 2018 года «Звезда родилась» — первый фильм, который был номинирован и выиграл 2 года подряд.

Получатели

Заметки

Примечания 

Награды, появившиеся в 1988 году
Премия «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа
Кинопремии за лучшую песню
Премии за сочинение песен